María de las Mercedes est un prénom espagnol féminin se référant à une frange particulière du culte marial, celle de la Vierge de miséricorde.

Le prénom peut faire référence à :
 María de las Mercedes d’Orléans (1860-1878), reine consort d’Espagne, épouse du roi Alphonse XII ;
 María de las Mercedes d’Espagne (1880-1904), princesse des Asturies, fille d’Alphonse XII d’Espagne ;
 María de las Mercedes de Borbón y Orleans (1910-2000), comtesse de Barcelone, mère de Juan Carlos  d’Espagne.

Voir aussi :
 Marie (prénom)
 

Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom féminin